Врангельсбург () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Географическое положение 
Врангельсбург находится приблизительно в 5 километрах северо-восточнее Цюссова и в 15 километрах юго-восточнее Грайфсвальда. С востока посёлок ограничен озером «Шолсзее» (), с севера лесом. Южная и западная части посёлка выходят в поле.

История 
Первые упоминания о существовании Врангельсбурга относятся к XV веку, в которых он упомянут в качестве «передового укрепления». После окончания тридцатилетней войны населённый пункт был переименован в честь тогдашнего генерал-губернатора Шведской Померании Карла-Густава Врангеля.

Позже, старый замок Врангеля, выстроенный в 1652 году в стиле барокко, в виду бесхозности был снесён. Однако впоследствии (в 1880 году) был отстроен новый замок.

Административное деление 
Община входит в состав района Передняя Померания-Грайфсвальд. В настоящее время подчинёна управлению Амт-Цюссов (), с штаб-квартирой в Цюссове.

Идентификационный код субъекта самоуправления — 13 0 59 102.

Площадь занимаемая административным образованием Врангельсбург, составляет 15,01 км² и таким образом является наименьшей в управлении Амт-Цюссов.

В настоящее время община подразделяется на 2 сельских округа.

 Врангельсбург ()
 Гладров ()

Население 
По состоянию на 31 декабря 2006 года, население посёлка Врангельсбург составляет 241 человек. 
Средняя плотность населения равна 16 человек на км².

В пределах сельских округов жители распределены следующим образом.

Транспорт 
Одним километром западнее посёлка проходит федеральная дорога 109 (), а 1,5 километрами южнее федеральная дорога 111 ().
Округ Гладров расположен непосредственно на федеральной дороге 109.

Достопримечательности 
 Замок во Врангельсбурге, построенный в 1880 году
 Сад в английском стиле вокруг замка
 Бумажная мануфактура

Ссылки 
 Врангельсбург на сайте Амт-Цюссов

Города Мекленбурга-Передней Померании